Bird Dog steht für:

 Cessna Bird Dog, Flugzeugtyp von Cessna
 Operation Bird Dog, Geldtransport vor der Währungsreform 1948, siehe Währungsreform 1948 (Westdeutschland) #Vorbereitung der Währungsreform